Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся () — тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Был разработан в 1997 году, впервые прошёл в 2000 году. Тест организует Организация экономического сотрудничества и развития в консорциуме с ведущими международными научными организациями, при участии национальных центров. Руководит работой консорциума Австралийский совет педагогических исследований (ACER) при активном содействии Нидерландского национального института педагогических измерений (CITO), Службы педагогического тестирования США (ETS), Национального института исследований в области образования (NIER) в Японии; Вестат США (WESTAT) и других авторитетных в мире образования организаций.

В исследовании принимают участие страны-участницы Организации экономического сотрудничества и развития, а также те страны, которые взаимодействуют с ОЭСР. Количество таких стран каждый раз существенно увеличивается.

Исследование PISA является мониторинговым, оно позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования в разных странах, и оценить эффективность стратегических решений в области образования. Мониторинг качества образования в школе PISA проводится по четырём основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная грамотность. Согласно итогам исследования PISA 2000—2015, лучшее среднее образование в странах Восточной Азии: Китае, Корее, Сингапуре, Японии, в Европе в десятке лидеров Финляндия, Эстония, Швейцария, Польша и Нидерланды.

2000 год 
В 2000 году в тесте участвовало 265 000 учеников из 32 стран. Основной темой было умение читать и понимать прочитанное. Две трети вопросов этого теста были посвящены именно этому. Россия по чтению набрала 462 балла (27-е место), по математике — 478 баллов, по научной грамотности — 460 баллов.

2003 год 
Больше 275 000 учеников из 43 стран участвовало в PISA-2003. По чтению лидером стала Финляндия, набравшая 543 балла. Россия получила 442 балла, США — 495 баллов, Сербия — 412 баллов.

По математике лидером стал Гонконг, набравший 550 баллов. Россия набрала 468 баллов (32-е место), США — 483 балла, Италия — 466 баллов.

По естественнонаучной грамотности лидером стала Финляндия (549 баллов). У России 489 баллов, у США — 491 балл, у Италии — 486 баллов.

2006 год 
В 2006 году Россия среди 57 стран по чтению была на 36 месте, набрав 440 баллов. Лидером оказалась Южная Корея, получившая 556 баллов.

По математике Россия набрала 476 баллов, лидером стал Тайбэй, набравший 549 баллов. США набрали 468 баллов, Израиль — 442 балла.

По естественнонаучной грамотности Россия набрала 479 баллов. Лидером стала Финляндия, набравшая 563 балла. Италия набрала 475 баллов, США — 489 баллов.

2009 год 
В 2009 году в исследовании принимали участие уже 74 страны.

По чтению Россия оказалась на 42-м месте, набрав 459 баллов и улучшив таким образом свой результат по сравнению с 2006 годом. Лидером по данному показателю стал китайский город Шанхай, набравший 556 баллов. Россия в рейтинге PISA 2009 заняла место выше Сербии и Болгарии и ниже Турции и ОАЭ.

По математике Россия набрала 468 баллов (38-е место), по научной грамотности — 478 баллов (39-е место).

Грузия по чтению набрала 374 балла (67-е место), по математике — 379 баллов (65-е место), по научной грамотности — 373 балла (69-е место).

2012 год 
В 2012 году участие в PISA принимали 65 стран, включая 34 страны ОЭСР. Наряду с ранее использовавшимися участникам впервые в истории массового тестирования и оценки были предложен новый тип задач — интерактивные задачи (interactive problems), требующие самостоятельного обследования нового объекта — виртуального устройства (например, MP3-плеера, кондиционера) и последующих ответов о закономерностях и особенностях его работы.

2015 год 
В 2015 году участие в PISA принимали 70 стран.

Наряду с ранее известными методами тестирования, было проведено исследования финансовой грамотности., согласно которому Россия заняла 4-е место в мире. Согласно результатам Россия занимает 26-е место по читательской грамотности, 23-е по математической грамотности и 32 место по естественнонаучной грамотности.

2018 год 
В исследовании 2018 года основное внимание уделялось выявлению тенденций развития читательской грамотности в мире за последние годы и оценке функциональной грамотности в области чтения. В исследовании планировалось участие более 8 тыс. учащихся из более 200 образовательных организаций 43 регионов Российской Федерации. В выборку вошли 15-летние учащиеся школ и образовательных учреждений среднего профессионального образования. В Российской Федерации исследования осуществлялись Центром оценки качества образования Института стратегии развития образования РАО совместно с Федеральным институтом оценки качества образования при активном участии федеральных и региональных органов управления образованием. Работа проводилась в рамках Федеральной целевой программы развития образования.

 PISA 2022 
Страны-члены ОЭСР и ассоциированные партнеры решили отложить оценку PISA 2021 до 2022 года, а оценку PISA 2024-до 2025 года, чтобы отразить трудности, возникшие после Covid.

PISA 2022 будет посвящена математике с дополнительным тестом на творческое мышление. Недавно была запущена новая математическая система PISA 2022.

Подготовка к этому тесту ведется с участием участников из 38 стран-членов ОЭСР и, вероятно, более 50 стран, не являющихся членами.

Однако, Россия не будет участвовать в PISA2022 а проведет собственное тестирование с использованием методики PISA 

 PISA 2025 
PISA 2025 будет сосредоточена на науке и будет включать новую оценку иностранных языков. Он также будет включать инновационную область обучения в цифровом мире, которая направлена на измерение способности учащихся участвовать в саморегулируемом обучении с использованием цифровых инструментов. {15}

Сравнение рейтингов 2003—2015 

 -->

См. также 
 PIAAC — Программа международной оценки компетенции взрослых
 TIMSS — Международное исследование качества математического и естественнонаучного образования
 PIRLS — Международное исследование качества чтения и понимания текста
 ICCS — Международное исследование качества граждановедческого образования
 TALIS — Международное сравнительное исследование учительского корпуса
 ICILS — Международное исследование компьютерной и информационной грамотности
 Универсальные базовые навыки

Примечания 
15. https://www.oecd.org/pisa/

Ссылки 
 «Немецкие ученые критикуют тест на образованность европейских школьников», dw-world.de 
 «„Новые Известия“ о результатах теста PISA в российских школах», school.edu.ru 
 National IQ means transformed from PISA Scores
 PISA 2015
 4-е место в мире по финансовой грамотности у России

Образцы задач 
 Вопросы тестов предыдущих лет

Педагогическая психология
Школьное образование
Среднее образование
Организация экономического сотрудничества и развития